Владимир Михайлович Родзянко:
 Родзянко, Владимир Михайлович (1820—1893) — генерал-лейтенант, помощник начальника штаба Корпуса жандармов (1868—1871)
 Родзянко, Владимир Михайлович (епископ Василий; 1915—1999) — епископ Православной церкви в Америке.